Zawiszacy – najmłodsza grupa wiekowa Szarych Szeregów konspiracyjnego harcerstwa podczas II wojny światowej.
 Zawiszacy – członkowie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza, jednej z ogólnopolskich organizacji harcerskich.